Châteauneuf (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Châteauneuf (Saona i Loara) – francuskie miasto w regionie Burgundia
 Châteauneuf (Wandea) – francuskie miasto w regionie Kraj Loary
 Châteauneuf (Loara) – francuskie miasto w regionie Rodan-Alpy
 Châteauneuf (Sabaudia) – francuskie miasto w regionie Rodan-Alpy

 Zobacz też
 Châteauneuf-de-Bordette – francuska miejscowość w departamencie Drôme
 Châteauneuf-de-Chabre – francuska miejscowość w departamencie Alpy Wysokie
 Châteauneuf-de-Gadagne – francuska miejscowość w departamencie Vaucluse
 Châteauneuf-de-Galaure – francuska miejscowość w departamencie Drôme
 Châteauneuf-d’Entraunes – francuska miejscowość w departamencie Alpy Nadmorskie
 Châteauneuf-de-Randon – francuska miejscowość w departamencie Lozère
 Châteauneuf-de-Vernoux – francuska miejscowość w departamencie Ardèche
 Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine – francuska miejscowość w departamencie Ille-et-Vilaine
 Châteauneuf-d’Oze – francuska miejscowość w departamencie Alpy Wysokie
 Châteauneuf-du-Faou – francuska miejscowość w departamencie Finistère
 Châteauneuf-du-Pape – francuska miejscowość w departamencie Vaucluse
 Châteauneuf-du-Rhône – francuska miejscowość w departamencie Drôme
 Châteauneuf-en-Thymerais – francuska miejscowość w departamencie Eure-et-Loir
 Châteauneuf-Grasse – francuska miejscowość w departamencie Alpy Nadmorskie
 Châteauneuf-la-Forêt – francuska miejscowość w departamencie Haute-Vienne
 Châteauneuf-le-Rouge – francuskie miasto w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Delta Rodanu
 Châteauneuf-les-Bains – francuska miejscowość w departamencie Puy-de-Dôme
 Châteauneuf-les-Martigues – francuskie miasto w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Delta Rodanu
 Châteauneuf-Miravail – francuska miejscowość w departamencie Alpy Górnej Prowansji
 Châteauneuf-sur-Charente – francuska miejscowość w departamencie Charente
 Châteauneuf-sur-Cher – francuska miejscowość w departamencie Cher
 Châteauneuf-sur-Isère – francuska miejscowość w departamencie Drôme
 Châteauneuf-sur-Loire – francuska miejscowość w departamencie Loiret
 Châteauneuf-sur-Sarthe – francuska miejscowość w departamencie Maine i Loara
 Châteauneuf-Val-de-Bargis – francuska miejscowość w departamencie Nièvre
 Châteauneuf-Val-Saint-Donat – francuska miejscowość w departamencie Alpy Górnej Prowansji
 Châteauneuf-Villevieille – francuska miejscowość w departamencie Alpy Nadmorskie